Archidendron — род деревьев и кустарников подсемейства Мимозовые (Mimosoídeae) семейства Бобовые (Fabaceae). Включает около сотни видов, произрастающих в Южной Америке, Южной Азии и Австралии.

Некоторые виды используются как источники древесины, используемой для строительства жилых помещений или для изготовления заборов; в качестве источника пищи или ароматических веществ.

Виды 
По информации базы данных Plants of the World Online, род включает 98 видов:

Примечания 

Мимозовые
Флора Юго-Восточной Азии
Флора Южной Америки
Флора Австралии